Села:
 Омелянівка — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Омелянівка — Житомирська область, Коростенський район
 Омелянівка — Київська область, Поліський район
 Омелянівка — Одеська область, Подільський район

 Омелянівка — колишнє село в Україні, знаходилося в Онуфріївському районі Кіровоградської області. Виключене з облікових даних 20 листопада 2009 року

Залізнична станція:
 Омелянівка — залізнична станція у Житомирській області